Löwengrube (la cui traduzione letterale dal tedesco è “fossa dei leoni”) è una catena in franchising di ristoranti in stile Bavarese, con una trentina di locali in Italia e uno in Albania; prende il nome dalla storica via di Monaco di Baviera. 

Nata nel 2005 a Limite sull'Arno, è stata fondata dall'imprenditore italiano Pietro Nicastro e da Monica Fantoni.

Nel 2020 la rete Löwengrube conta quasi 350 addetti impiegati negli uffici di Limite sull'Arno e all'interno dei 29 ristoranti, di cui tre di proprietà diretta e 26 in affiliazione, distribuiti in Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania, Abruzzo e Umbria a cui si è aggiunto da aprile 2021 il primo punto vendita all’estero, a Tirana.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ristoranti d'Italia